Недалеко от Варшавы () — польский чёрно-белый художественный фильм 1954 года.

Сюжет 
Драма в жанре социалистического реализма, которая происходит в металлургическом заводе, которым империалисты хотят довести до падения через саботаж. Но бдительные рабочие с помощью партии спасают своё место работы.

В ролях 

Уршуля Моджиньская — Ванда Бугаювна
Феликс Жуковский — Шимон Бугай, отец Ванды
Игнацы Маховский — секретарь партии
Людвик Бенуа — Боруцкий, диверсант
Зыгмунт Хмелевский — полковник Хопкинс, шеф Боруцкого
Здзислав Мрожевский — Антони Пшевлоцкий, инженер
Стефан Сьрудка — директор завода
Станислав Яворский — мастер Сливик 
Адам Квятковский — рабочий
Зыгмунт Зинтель — рабочий
Веслава Мазуркевич — буфетчица
Станислава Пежановская — хозяйка Боруцкого
Игор Смяловский — полковник госбезопасности
Адольф Хроницкий — поручик госбезопасности
Зофья Вильчиньская
Станислав Волиньский и другие.

Ссылки 
 Описание фильма на сайте filmpolski.pl 
 Кадры из фильма на сайте fototeka.fn.org.pl 

Чёрно-белые фильмы Польши
Фильмы-драмы Польши
Фильмы Марии Каневской
Фильмы Польши 1954 года